expand — утилита UNIX-систем, преобразующая табуляции в пробелы, сохраняя форматированность текста.

Работа с программой 

expand [НАСТРОЙКИ]... [ФАЙЛ]..

Если не указан файл (или указано «-»), информацию берёт из стандартного ввода.

Опции:

См. также 
 unexpand

Ссылки 
 Подробный man

Утилиты Unix
Менеджеры задач